Pole-Evans se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Illtyd Buller Pole-Evans
 Illtyd Iltyd Buller Pole-Evans